En Pologne, Janków peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Janków, un village.

dans la voïvodie de Łódź
du powiat de Łęczyca
 Janków, un village de la gmina de Łęczyca,
 Janków, un village de la gmina de Piątek,
du powiat de Tomaszów Mazowiecki
 Janków, un village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
Janków, un village du powiat de Kalisz,
Janków, un village du powiat de Pleszew.

dans la voïvodie de Poméranie
 Janków, un village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Janków, un village.